Иоанн Цец (Цеца, Цецес) (; около 1110, Константинополь — около 1180, там же) — византийский филолог, плодовитый комментатор античных авторов.

Биография и творчество 
Как рассказывает сам Цец, его дед со стороны отца (также по имени Иоанн Цец) был неграмотным, но богатым человеком, уроженцем столицы, а его отец Михаил сам обучал своего сына грамоте. Прабабушка Цеца со стороны матери — родственница императрицы Марии Аланской — вышла замуж за Константина, племянника патриарха Михаила Керулария.

Цец входил в кружок севастократориссы Ирины, некоторые его сочинения представляют собой популярное изложение древней античной литературы представителям византийской знати.

В толкованиях «Илиады» он сочетает известные в античности прагматическо-исторический, психологический и физический методы интерпретации. Он объявляет Гомера носителем всеобщей мудрости и отрицает, что тот на деле верил в «демонов». По близкому к эвгемеризму мнению Цеца, Зевс — это обычное имя для царей, Аид — царь молоссов, а Дионис — не кто иной, как Ной.

Цец — яркий представитель эллинизирующего направления в византийской культуре эпохи Комнинов, в его письмах неоднократно встречаются выпады против монахов и продажных представителей церкви. В кратком сочинении «Жизнь св. Лукии Сиракузской» он объявляет христианскую мученицу потомком Архимеда и вкладывает в её уста сравнение с предком.

Цец говорил, что Бог не сотворил ничего подобного его памяти, а его библиотека находится в голове. Однако на деле память нередко подводила его: он путал имена авторов и названия сочинений.

В письме 42 Цец жалуется, что другие писатели воруют у него тексты, и в самом деле у его современника Евстафия Фессалоникийского встречаются отдельные заимствования из комментариев Цеца.

Две строчки из «Теогонии» Цеца остаются единственным памятником аланского языка, где аланский текст сопровождён переводом и указанием на то, что это именно аланский язык.

Ряд его сочинений остаются неопубликованными.

Сочинения 
Прозаические сочинения:
 «Письма» (107 писем за 1138—1165 годы).
 Прозаическая «Экзегеса к „Илиаде“ Гомера».
 Подробные схолии (комментарий) к «Александре» Ликофрона. Ранее приписывались его брату Исааку Цецу. Впервые опубликованы в Базеле в 1546 году.
 Схолии к Аристофану. Сохранились подробные комментарии к «Облакам», «Лягушкам» и «Плутосу» (так называемой «византийской триаде» пьес), небольшие заметки к «Птицам» и предисловие к «Всадникам». Возможно, Цец комментировал и другие пьесы.
 Схолии к «Трудам и дням» Гесиода.
 Схолии к Никандру. Сохранились в составе более поздних схолий и отдельно не издаются.
 Схолии к «Галиевтике» Оппиана .
 Предисловия к драматургам и, возможно, к Феокриту.
 Схолии к Феокриту сохранились во фрагментах в составе более поздних византийских схолий.
 Существует предположение, что Цец также был автором схолий к Пиндару, Эсхилу и Еврипиду, а также Фукидиду, сочинения «О происхождении богов» и эпитомы «Мифологической библиотеки» Аполлодора.

Сочинения в стихах:
 «Книга историй» (известная как «Хилиады») — стихотворный комментарий к собственным письмам из 600 глав объемом в 12674 строки. В частности, описывает современный автору курс обучения. Впервые издана в 1546 году.
 «Аллегория к „Илиаде“ и „Одиссее“ Гомера» в стихах. Около 10000 строк.
 Гексаметрическая поэма «События догомеровского, гомеровского и послегомеровского времени». 1675 строк («Догомерика» — 406 строк, «Гомерика» — 489 строк, «Послегомерика» — 780 строк).
 Поэма «Теогония».
 «Всемирная хроника», не сохранилась целиком.
 Стихотворный комментарий к «Введению Порфирия в „Категории“ Аристотеля». Около 1700 триметров.
 Ямбическая драма о жизни ученого. Действуют мудрец, крестьянин, музы и хор.
 Ямбы на смерть императора Мануила (1180). В строке каждое следующее слово на слог длиннее предыдущего.
 «О комедии» в стихах.
 «О трагической поэзии».
 «О стихотворных размерах».
 «О различиях между поэтами».
 стихотворное переложение «Риторики» Гермогена.
 стихотворное переложение метрики Гефестиона.
 утеряна ямбическая парафраза «Географии» Птолемея.

Подложные и сомнительные сочинения:
 схолии к «Щиту Геракла» Псевдо-Гесиода.
 Комментарий к «О частях животных» Аристотеля.
 «Житие св. Лукии».
 схолии к «Картинам» Филострата, эпиграммам, лексикон, 14 писем.

Примечания

Издания и литература 
Издания текстов:
 Epistulae. Ed. P. A. M. Leone. Leipzig, 1972.
 Historiae. Ed. P. A. M. Leone. Naples, 1968.

Отрывки текстов в русском переводе:
 Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М., 1969. С. 252—259.

Справочная литература:
 Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. Т.3. С. 448—449.
 Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1966. Стб. 158.
 Wendel C. Tzetzes. // Энциклопедия Паули-Виссова. R. 2. Bd. 7B, 1948, S. 1959—2011.
 The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford UP, 1991. P. 2136.
 Eleanor Dickey. Ancient Greek Scholarship. Oxford UP, 2007. (в примечаниях: Dickey 2007)

Литература:
 Carl Wendel: Tzetzes, Johannes. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VII A,2, Stuttgart 1948, Sp. 1959—2010.
 Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М.: Наука. 1969. С. 34-35, 251—252.
 Культура Византии. Вторая половина VII—XII в. М.: Наука. 1989. С. 210—212.
 Hunger H. Allegorisch-Mythendeutung in der Antike und bei Johannes Tzetzes. // JÖBG. 1954. Bd. 3.
 Gautier, Paul. La curieuse ascendance de Jean Tzetzes. Revue des Études Byzantines, 1970, 28: 207-20.
 Konstantinopoulos B. Inedita Tzetziana. // Hellenika 33 (1981), P. 178—184
 Anthony Kaldellis. Hellenism in Byzantium. Cambridge UP, 2007. P. 301—307 (глава «Ioannes Tzetzes: Professional Classicism») (в примечаниях: Kaldellis 2007)

Ссылки 
 «Александра» Ликофрона (издание 1697 года)
 Гомеровские поэмы (по изданию 1793 года)
 «Хилиады» (по изданию 1826 года)
 Письма (издание 1851 года)
 «Аллегории Илиады» (по изданию 1851 года)

Учёные XII века
Поэты Византии
Филологи Византии